Venla est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Venla Hovi (née en 1987), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Venla Lehtonen (née en 1995), biathlète finlandaise
 (née en 1990), compétitrice finlandise en course d'orientation

Voir aussi
Venla d'or, récompense annuelle de télévision finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais